Кент Оке Нільссон (,  31 серпня 1956, Нюнесхамн) — шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Швеції.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.
Володар - AVCO cup WHA 1978 1979

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1973 року виступами за команду «Юргорден».

1976 року був обраний на драфті НХЛ під 64-м загальним номером командою «Атланта Флеймс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 років, захищав кольори команд «Юргорден», АІК, «Вінніпег Джетс», «Атланта Флеймс», «Калгарі Флеймс», «Міннесота Норт-Старс», «Едмонтон Ойлерс», «Больцано», «Лангнау Тайгерс», «ЕХК Клотен», «Грац», «Волеренга» та «Махадаонда».

Загалом провів 612 матчів у НХЛ, включаючи 59 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Швеції, у складі якої брав участь у 20 іграх. Виступав за дорослу збірну Швеції, на головних турнірах світового хокею провів 47 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Досягнення 
 Лу Каплан Трофі 1978 (кращий новачок ВХА)

 Срібний призер Кубка Канади 1984

 Володар Кубка Стенлі 1987 («Едмонтон Ойлерс»)

 Учасник Матчу всіх зірок НХЛ 1980, 1981

 Гравець року в Швеції (1989)

 Чемпіон Європи 1990

 Срібний призер чемпіонату світу 1990

Посилання 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Больцано»
Хокеїсти «Лангнау»
Хокеїсти «Клотена»
Хокеїсти «Волеренги»
Хокеїсти ВХА
Задрафтовані «Атланта Флеймс»